Des steht für:
 den Ton D, der um einen Halbton erniedrigt wurde
 Des-, eine Vorsilbe in der chemischen Nomenklatur
 Des-Dur, den über Des gebildeten Durakkord

des steht für:
 Artikel (Wortart), in der deutschen Sprache der Genitiv des männlichen und sächlichen bestimmten Artikels im Singular

des. steht für:
 designatus, als möglicher Zusatz zum akademischen Grad Doktor

DES steht für:
 Dark Energy Survey, eine astronomische Himmelsdurchmusterung zur Erforschung der Dunklen Energie
 Data Encryption Standard, ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus
 Delivered Ex Ship (dt.: Geliefert ab Schiff), eine internationale Handelsklausel nach den Incoterms
 Desiderius-Erasmus-Stiftung der Partei Alternative für Deutschland
 ein Gen, das für das Protein Desmin kodiert
 Detached-Eddy Simulation, ein Verfahren zur numerischen Lösung dreidimensionaler Strömungsmodelle
 Deutsche Europa Sender, fremdsprachige Propagandasender der Nationalsozialisten
 Diethylstilbestrol, ein Arzneistoff aus der Gruppe der synthetischen, nichtsteroidalen, selektiven Estrogen-Rezeptor-Modulatoren
 Diethylsulfat, eine chemische Verbindung
 Diethylsulfit, eine chemische Verbindung
 Dissociative Experience Scale, ein psychologischer Fragebogen zur Erfassung dissoziativer Symptome
 Dokumenteneinbringungsservice
 drug eluting stent, der Medikamenten-freisetzende Stent

Siehe auch:
 Dés
 Dès

Abkürzung